Scolopendra subspinipes — вид  из рода . Место происхождения вида неизвестно. В настоящее время естественным ареалом вида является Австралия и Индомалайская зона. Также вид обнаружен в странах у берегов Индийского океана, в тропических и субтропических регионах Азии (включая Россию), Южной и Центральной Америке, на островах Карибского бассейна. Однако доподлинно неизвестно, какие из перечисленных территорий являются естественных ареалом, а какие были заселены в результате интродукции человеком.

Один из наиболее крупных видов многоножек, достигающий в длине до 20 см.

 Сколопендры Scolopendra subspinipes из разных регионов мира:

Примечания

См. также 
 Scolopendra subspinipes mutilans

Животные, описанные в 1815 году
Губоногие